Menitsky se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yury L. Menitsky
 Ju. L. Menitsky